Brusati peut faire référence à:

Patronymie
 Franco Brusati (1922-1993), dramaturge, scénariste et réalisateur italien,
 Giancarlo Brusati (1910-2001), escrimeur italien.
 Roberto Brusati (1850-1935), général italien.
 Ugo Brusati (1847-1936), général italien.

Toponymie 

 Monticelli Brusati, commune italienne située dans la province de Brescia dans la région lombarde.
Toponymie italienne